Бальчю́нас () — литовская фамилия. Известные носители:

 Бальчюнас, Валерийонас (1904—1984) — литовский футболист и экономист.
 Бальчюнас, Гинтарас (род. 1964) — литовский юрист, адвокат.
 Бальчюнас, Эгидиюс (род. 1975) — литовский гребец-байдарочник.